Kambach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Haus Kambach, barockes Wasserschloss im Stadtteil Kinzweiler, Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Kambach (Grubenrandbach), linker Zufluss des Grubenrandbachs (zum Merzbach)  bei Hehlrath, Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Kambach (Prether Bach), rechter Zufluss des Prether Bachs gegenüber Ramscheid, Gemeinde Hellenthal. Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Kambach (Werra), rechter Zufluss der Werra gegenüber Dornberg, Krayenberggemeinde, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Gambach
 Hambach
 Kammbach